Володи́меров
 Володимеровы — дворянские роды
 Володимеров, Святослав Александрович (1868—1917) — русский общественный деятель и политик, участник правомонархического движения, член Государственной думы.
 Володимеров, Семён Алексеевич — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.

 Володимерова, Лариса Вадимовна (род. 1960) — поэт, прозаик, публицист, журналист, правозащитник.

 Иосиф Володимеров (уп. 1642—1666) — русский иконописец, стенописец и знаменщик, теоретик живописи.

См. также 
 Владимиров